Löher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann Löher (1595–1678), tysk skriftställare
 Franz von Löher (1818–1892), tysk politiker (under revolutionen 1848/49), jurist och historiker
 Paul Löher (1924–1995), tysk politiker (CDU)

Tyska efternamn